Het WTA-tennistoernooi van Mérida (officieel Mérida Open Akron) van 2023 vond plaats van 20 tot en met 26 februari 2023 in de Mexicaanse stad Mérida. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Poolse Magda Linette bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Rebecca Peterson.

De ongeplaatste Camila Giorgi uit Italië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Zweedse kwalificante Rebecca Peterson in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was Giorgi's vierde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij incas­seerde US$ 34.228 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Ysaline Bonaventure bereikte de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Alicia Barnett en Olivia Nicholls, sneuvelde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Caty McNally en Diane Parry won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Wang Xinyu en Wu Fang-hsien in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Amerikaanse McNally had daar­naast zes eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Française Parry geen.

De Nederlandse Rosalie van der Hoek speelde samen met Ingrid Neel (VS) – zij verloren meteen hun openings­partij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Merida 2023
Merida